Miles Libellula steht für folgende Flugzeuge:

 Miles M.35 Libellula, siehe Miles M.35
 Miles M.39B Libellula